Kås/Kaas har flere betydninger:
 Kås – primitiv bådehavn.
 Kaas – jysk uradelsslægt.
 Kås (Jammerbugt Kommune) – en bebyggelse i Jetsmark Sogn, Jammerbugt Kommune
 Kås (Olsker Sogn) – en bebyggelse i Olsker Sogn, Bornholms Regionskommune
 Kås Bredning en et farvand i Limfjorden syd og sydvest for Mors.
 Kås Hoved er en fredet halvø på vestsiden af Salling
 Kås Hovedgård – en herregård ved Kås Hoved, vest for Skive

Flere personer hedder Kaas:
 Niels Kaas - (15341594) dansk kansler
 Jørgen Kaas - forskellige fra 1554-1692
 Jørgen Kaas (1618-1658) dansk godsejer og officer
 Hans Kaas - (16401700) dansk stiftamtmand i "Norge"
 Jørgen Grubbe Kaas - (16431711) dansk amtmand
 Ulrik Kaas - (16771746) dansk søofficer og stiftamtmand
 Frederik Christian Kaas (1727-1804) dansk søofficer og godsejer
 Frederik Julius Kaas - (17581827), dansk statsminister
 Ulrik Christian Kaas (17291808) dansk søofficer
 Otto Ditlev Kaas - (17191778) dansk officer og godsejer
 Wolfgang Kaas - (17241778) dansk søofficer
 Frederik Christian Kaas (1725-1803) dansk søofficer og godsejer
 Frederik Kaas (1785-1831) dansk kammerjunker og kaptajn
 Frederik Christian Kaas (officer) (18251876) dansk officer
 Ludwig Kaas - (18811952) tysk katolik, formand for Zentrum 1928 - 1933
 Preben Kaas - (19301981) dansk komiker, skuespiller mm.
 Jeppe Kaas - (1966 ) dansk skuespiller og kapelmester
 Nikolaj Lie Kaas - (1973 ) dansk skuespiller

Personer som hedder Kåås:
 Eva Kåås - (1926 ) dansk model

Eksterne links 
 Kaas
 Danmarks Adels Aarbog: Kaas Mur & Sparre

Tyske efternavne